Китт-Пик — астрономическая обсерватория, основанная в 1958 году в пустыне Сонора, Аризона, США.
 (2322) Китт-Пик — типичный астероид главного пояса, который был открыт 28 октября 1954 года.